B 49 steht für:
 die Bundesstraße 49 in Deutschland
 die Bernstein Straße in Österreich

B-49 steht für:
 den Northrop YB-49 

Siehe auch:
 B49

B49